Personalidades
Antónia de Bragança — princesa consorte de Hohenzollern-Sigmaringen
Antónia, a Velha
Antónia, a Jovem

Televisão e cinema
Antônia (telessérie) — produção brasileira
Antonia (filme de 1995) — produção neerlandesa
Antônia (filme de 2006) — produção brasileira com Negra Li e Leilah Moreno

Outros 
Antonia (gênero) — classificação botânica
Fortaleza Antônia — em Jerusalém
272 Antonia — asteroide
RMS Antonia — navio da companhia de navegação britânica Cunard Line

Desambiguações de prenomes